Lansac ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Lansac (Gironde) im Département Gironde
Lansac (Hautes-Pyrénées) im Département Hautes-Pyrénées
Lansac (Pyrénées-Orientales) im Département Pyrénées-Orientales

Lansac ist weiterhin der Nachname von:
Delphine Lansac (* 1995), französische Badmintonspielerin